ГОСТ 7.67 «Коды названий стран» — государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ) и ряда других стран, который устанавливает буквенные и цифровые обозначения названий стран в кодированной форме, единые для различных систем обработки информации, её хранения и обмена, а также унифицированные правила образования кодов.

В настоящее время действует ГОСТ 7.67-2003, введённый в действие 01.01.2005; до этого действовал ГОСТ 7.67-94.

ГОСТ 7.67-2003 соответствует международному стандарту ISO 3166-1:1997.

Стандарт принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 24 от 5 декабря 2003 г.).

Стандарт содержит пять основных разделов и два приложения, в том числе:
 Основные принципы формирования кодов названий стран
 Перечни названий стран и их коды
 Алфавитный перечень названий стран на русском языке и их коды
 Алфавитный перечень названий стран на английском языке и их коды
 Перечни буквенных и цифровых кодов
 Дополнительные данные по странам

Перечень названий стран и их коды по ГОСТ 7.67-2003

Перечень названий субъектов Российской Федерации и их коды по ГОСТ 7.67-2003

См. также 
 ISO 3166 — Коды названий стран
 ISO 639 — коды названий языков
 ISO 4217 — коды валют

Ссылки 
 ГОСТ 7.67-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды названий стран.

ГОСТ
Списки стран
Стран